Вестморланд има више значења:
 Вестморланд (Уједињено Краљевство), грофовија
 Округ Вестморланд (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Вестморланд (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Вестморланд (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Вестморланд (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Вестморланд (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси